Сан Хосе ел Рекрео има више значења:

 Сан Хосе ел Рекрео (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе ел Рекрео (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику